Hinteregg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Hinteregg, del av orten Egg, Zürich, 
 Hinteregg (bergstopp), Graubünden,